Исрафилов — фамилия.

Известные носители 
 Исрафилов, Абас Исламович (1960—1981) — Герой Советского Союза.
 Исрафилов, Вели Рашадат оглы (род. 2002) — азербайджанский пловец-паралимпиец.
 Исрафилов, Исрафил Магомед Наби оглы (1888—1946) — штандартенфюрер СС.
 Исрафилов, Рифкат Вакилович (род. 1941) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, педагог.
 Исрафилов, Сиражудин Ханмагомедович (Сиражудин Хурикский) (1954—2011) — суфийский шейх Накшбандийского тариката.
 Исрафилов, Тимур Омарович (род. 1988) — российский и азербайджанский футболист.

Двойные фамилии 
 Паскуаль Исрафилов, Эдди Сильвестр (род. 1992) — азербайджанский футболист.